

Piłka nożna 
 Jedinstvo Belgrad
 Jedinstvo Bihać
 Jedinstvo Bijelo Polje
 Jedinstvo Putevi
 Jedinstvo Ub

Piłka siatkowa 
 Jedinstvo Brcko
 Jedinstvo Užice
 MOK Brčko-Jedinstvo
 OK Jedinstvo Bijelo Polje